Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1996 складався з п'яти етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру, фіналу кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула угорська шахістка Жужа Полгар, яка перемогла чинну тоді чемпіонку з Китаю Се Цзюнь. Полгар вже була переїхала до США й прагнула отримати американське громадянство.

Міжзональний турнір 1993 
Одним із етапів чемпіонського циклу був міжзональний турнір, який пройшов у Джакарті (Індонезія) в липні — серпні 1993 року. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 39 шахісток). До кандидатського турніру вийшло сім учасниць. Як і в попередньому чемпіонському циклі й удруге в історії подібних змагань, міжзональний турнір пройшов за швейцарською системою і складався з 13 раундів. Софієва вибула після додаткових партій плей-оф проти Крамлінг і Фойшор.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1993
|-
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || 2440 || +25 || +32 || +7 || =6 || =30 || =3 || +10 || =2 || +5 || =9 || +14 || =4 || =8 || 9½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 2435 || +31 || +5 || −6 || +26 || +4 || +12 || −3 || =1 || +13 || −14 || +9 || =8 || +10 || 9 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || 2510 || +14 || =13 || +10 || =30 || +6 || =1 || +2 || =5 || +8 || −4 || =15 || =7 || =12 || 8½ || 65.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 ||  || 2405 || =15 || +38 || +13 || =12 || −2 || +22 || =11 || =9 || +18 || +3 || =5 || =1 || =6 || 8½ || 61.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 ||  || 2335 || +35 || −2 || +19 || =11 || =22 || +7 || +6 || =3 || −1 || +13 || =4 || +15 || =17 || 8½ || 61.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 ||  || 2525 || +18 || +8 || +2 || =1 || −3 || =11 || −5 || +19 || +12 || −15 || =7 || +9 || =4 || 8 || 61.75
|-
| 7 ||  || 2390 || +36 || +23 || −1 || +31 || −12 || −5 || −13 || +32 || +37 || +11 || =6 || =3 || +15 || 8 || 50.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 8 ||  || 2360 || bye || −6 || =14 || +15 || −10 || +38 || =21 || +26 || −3 || +18 || +12 || =2 || =1 || 8 || 47.50
|-
| 9 ||  || 2245 || =12 || −26 || +33 || =13 || +17 || =21 || +30 || =4 || +11 || =1 || −2 || −6 || +20 || 7½ || 51.25
|-
| 10 ||  || 2395 || +24 || +11 || −3 || =22 || +8 || +30 || −1 || −13 || −15 || +21 || +20 || +14 || −2 || 7½ || 50.75
|-
| 11 ||  || 2335 || +37 || −10 || +17 || =5 || +38 || =6 || =4 || =12 || −9 || −7 || =16 || +26 || +13 || 7½ || 49.00
|-
| 12 ||  || 2410 || =9 || =22 || +18 || =4 || +7 || −2 || +14 || =11 || −6 || =17 || −8 || +23 || =3 || 7 || 51.25
|-
| 13 ||  || 2355 || +29 || =3 || −4 || =9 || +28 || =16 || +7 || +10 || −2 || −5 || +19 || =17 || −11 || 7 || 49.00
|-
| 14 ||  || 2285 || −3 || +29 || =8 || =16 || +34 || =26 || −12 || +30 || +21 || +2 || −1 || −10 || =18 || 7 || 46.50
|-
| 15 ||  || 2240 || =4 || =16 || +36 || −8 || −21 || +34 || =17 || +38 || +10 || +6 || =3 || −5 || −7 || 7 || 46.00
|-
| 16 ||  || 2365 || =38 || =15 || =33 || =14 || =31 || =13 || −19 || +27 || −17 || +37 || =11 || =21 || +28 || 7 || 42.75
|-
| 17 ||  || 2345 || =30 || =19 || −11 || +39 || −9 || =27 || =15 || +36 || +16 || =12 || =23 || =13 || =5 || 7 || 41.50
|-
| 18 ||  || 2290 || −6 || +28 || −12 || =36 || +32 || +37 || =26 || +23 || −4 || −8 || =31 || +30 || =14 || 7 || 40.25
|-
| 19 ||  || 2225 || =26 || =17 || −5 || =32 || +24 || =31 || +16 || −6 || =23 || +30 || −13 || −20 || +34 || 6½ || 39.75
|-
| 20 ||  || 2340 || =28 || +21 || −30 || −38 || −37 || =29 || +35 || =22 || +24 || +31 || −10 || +19 || −9 || 6½ || 39.75
|-
| 21 ||  || 2305 || =27 || −20 || +39 || =28 || +15 || =9 || =8 || =31 || −14 || −10 || +34 || =16 || =23 || 6½ || 38.25
|-
| 22 ||  || 2320 || +39 || =12 || =26 || =10 || =5 || −4 || −23 || =20 || =28 || =34 || −30 || +35 || +33 || 6½ || 37.00
|-
| 23 ||  || 2325 || +34 || −7 || =16 || −27 || =36 || +39 || +22 || −18 || =19 || +26 || =17 || −12 || =21 || 6½ || 36.50
|-
| 24 ||  || 2235 || −10 || =37 || −27 || +35 || −19 || −32 || bye || +25 || −20 || =33 || +39 || +31 || =26 || 6½ || 28.25
|-
| 25 ||  || 2270 || −1 || =33 || −28 || −34 || =29 || =35 || +39 || −24 || bye || −38 || +37 || +32 || +31 || 6½ || 27.00
|-
| 26 ||  || 2365 || =19 || +9 || =22 || −2 || +27 || =14 || =18 || −8 || =31 || −23 || +28 || −11 || =24 || 6 || 39.00
|-
| 27 ||  || — || =21 || −30 || +24 || +23 || −26 || =17 || −31 || −16 || +29 || −28 || bye || −33 || +37 || 6 || 30.75
|-
| 28 ||  || 2160 || =20 || −18 || +25 || =21 || −13 || =36 || −38 || bye || =22 || +27 || −26 || +29 || −16 || 6 || 30.75
|-
| 29 ||  || 2190 || −13 || −14 || =35 || =33 || =25 || =20 || =36 || =34 || −27 || bye || +32 || −28 || +30 || 6 || 28.25
|-
| 30 ||  || 2175 || =17 || +27 || +20 || =3 || =1 || −10 || −9 || −14 || +38 || −19 || +22 || −18 || −29 || 5½ || 36.00
|-
| 31 ||  || 2260 || −2 || +35 || +32 || −7 || =16 || =19 || +27 || =21 || =26 || −20 || =18 || −24 || −25 || 5½ || 33.50
|-
| 32 ||  || 2350 || +33 || −1 || −31 || =19 || −18 || +24 || =37 || −7 || =36 || +35 || −29 || −25 || +39 || 5½ || 28.25
|-
| 33 ||  || 2185 || −32 || =25 || −9 || =29 || −39 || bye || =34 || −37 || =35 || =24 || +38 || +27 || −22 || 5½ || 25.50
|-
| 34 ||  || 2080 || −23 || −36 || bye || +25 || −14 || −15 || =33 || =29 || +39 || =22 || −21 || +38 || −19 || 5½ || 22.50
|-
| 35 ||  || 2155 || −5 || −31 || =29 || −24 || bye || =25 || −20 || +39 || =33 || −32 || +36 || −22 || +38 || 5½ || 21.00
|-
| 36 ||  || 2210 || −7 || +34 || −15 || =18 || =23 || =28 || =29 || −17 || =32 || =39 || −35 || bye || FF* || 5 || 22.25
|-
| 37 ||  || 2090 || −11 || =24 || −38 || bye || +20 || −18 || =32 || +33 || −7 || −16 || −25 || +39 || −27 || 5 || 20.50
|-
| 38 ||  || 2235 || =16 || −4 || +37 || +20 || −11 || −8 || +28 || −15 || −30 || +25 || −33 || −34 || −35 || 4½ ||
|-
| 39 ||  || — || −22 || bye || −21 || −17 || +33 || −23 || −25 || −35 || −34 || =36 || −24 || −37 || −32 || 2½ ||
|}

Кандидатський турнір 1994-95 
До шахісток, що посіли перші сім місць в міжзональному турнірі, додалось двоє фіналісток попереднього кандидатського турніру, Іоселіані та Полгар. Ці дев'ять учасниць змагались у турнірі за круговою системою, який складався з двох кіл і пройшов у Тілбурзі у вересні 1994 року. Полгар і Чібурданідзе на два очки випередили найближчу переслідувачку. Як і в попередньому чемпіонському циклі, дві перших шахістки грали між собою фінальний матч. Він відбувся в Санкт-Петербурзі в березні 1995 року і в ньому легко перемогла Полгар 5½-1½, не поступившись у жодній партії.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1994
|-
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || 2550 || — || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 1 || 1 || 1½ || 1 || 10½ || 81.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 2520 || 1 || — || 1½ || ½ || 1½ || 1½ || 1 || 2 || 1½ || 10½ || 79.00
|-
| 3 ||  || 2525 || ½ || ½ || — || 1 || 0 || 2 || 1½ || 1½ || 1½ || 8½ ||
|-
| 4 ||  || 2475 || ½ || 1½ || 1 || — || 1 || ½ || 1 || ½ || 2 || 8 || 61.75
|-
| 5 ||  || 2400 || 0 || ½ || 2 || 1 || — || 1 || 1 || 1 || 1½ || 8 || 59.25
|-
| 6 ||  || 2370 || 1 || ½ || 0 || 1½ || 1 || — || 1 || 1½ || 1 || 7½ ||
|-
| 7 ||  || 2435 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || — || 1 || ½ || 7 || 58.25
|-
| 8 ||  || 2405 || ½ || 0 || ½ || 1½ || 1 || ½ || 1 || — || 2 || 7 || 50.25
|-
| 9 ||  || 2450 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1½ || 0 || — || 5 ||
|}

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Фінал кандидатського турніру 1995
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Загалом
|-
| align=left | 
| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ || 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| 0 || ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| 0 || 0 || 1½
|-
| align=left | 
|style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ || ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| 1 || 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ || 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| 1 || 5½
|}

Матч за звання чемпіонки світу 1996 
Чемпіонський матч 1996 року проходив у іспанському місті Хаені. У ньому, як і у фіналі кандидатського турніру, впевнену перемогу здобула претендентка Полгар, яка на чотири очки випередила чемпіонку Се Дзюнь.

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Загалом
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: blue"| 1 || 8½
|-
| align=left | 
|style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 || 4½
|}

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1996 у шахах